Редакція — окремий варіант книги у книгодрукуванні, що характеризується певними ознаками, як наклад, тип обкладинки, тип паперу, та інше. Так видання може бути випущеним обмеженим накладом, без можливості подальшого допечатування, чи навпаки «відкрите видання», тираж якого обмежується лише попитом на книгу. Більшість книг сьогодні виходить обмеженими тиражами, однак нерідкі тіньові видання, коли офіційно видання обмежене, але фактично через великий попит продовжується друк накладу понад офіційно затверджені значення.

Редакція, редагування — перевірка і виправлення або відповідне оформлення певного тексту.

Редакція — колектив газети, чи інших ЗМІ.

Примітки

Див. також 
 Редакційна незалежність

Посилання 

 What is a print? from the International Fine Art Printers Association